Il singolare dell'ASB Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Sandra Cacic era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Tamarine Tanasugarn.

Marion Maruska ha battuto in finale 6–3, 6–1  Judith Wiesner.

Teste di serie

  Anke Huber (quarti di finale)
  Judith Wiesner (finale)
  Linda Wild (secondo turno)
  Barbara Schett (primo turno)

 Florencia Labat (secondo turno) 
 Dominique Van Roost (primo turno) 
 Karin Kschwendt (primo turno) 
 Alexandra Fusai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1997